Romain Arneodo e Hugo Nys erano i campioni in carica, ma hanno deciso di partecipare al torneo di Gstaad.

In finale John Isner e Hans Hach Verdugo hanno sconfitto Hunter Reese e Sem Verbeck con il punteggio di 5-7, 6-2, [10-4].

Teste di serie 

  Luke Bambridge /  Ken Skupski (primo turno)
  Jonathan Erlich /  Santiago González (quarti di finale)

  Aisam-ul-Haq Qureshi /  Divij Sharan (primo turno)
  Matthew Ebden /  John-Patrick Smith (quarti di finale)

Wildcard 

  Mackenzie McDonald /  Sam Querrey (semifinale)

  Ernesto Escobedo /  Luis Patiño (quarti di finale)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Abierto Mexicano Los Cabos Open 2021